Constantin Simionescu se poate referi la:
 Constantin Simionescu (1889-1990), avocat român
 Constantin Simionescu (n. 1937), economist român, senator